John Birmingham (astronome)
John Birmingham (écrivain)
John Birmingham (réalisateur)
John Birmingham (rugby à XV)

Voir aussi 
 John Burningham